For Your Love — первый студийный альбом The Yardbirds, выпущенный в 1965 году на лейбле Epic Records. По сути представляет собой сборник старых синглов группы.

Список композиций

Первая сторона 
 «For Your Love» (Graham Gouldman) — 2:31
 «I’m Not Talking» (Mose Allison) — 2:33
 «Putty (In Your Hands)» (J. Patton, Rodgers, K. Rogers) — 2:18
 «I Ain’t Got You» (Clarence Carter) — 2:00
 «Got to Hurry» (Oscar Rasputin) — 2:33
 «I Ain’t Done Wrong» (Keith Relf) — 3:39

Вторая сторона 
 «I Wish You Would» (Billy Boy Arnold) — 2:19
 «A Certain Girl» (Naomi Neville) — 2:18
 «Sweet Music» (W. Bowie, O. L. Cobbs, Major Lance) — 2:30
 «Good Morning Little Schoolgirl» (John Lee Williamson) — 2:46
 «My Girl Sloopy» (Wes Farrell, Bert Russell) — 5:38

Бонусные песни 1999 года 
 «Baby What’s Wrong» — 2:39
 «Boom, Boom» — 2:27
 «Honey In Your Hips» — 2:19
 «Talkin' 'Bout You» — 1:58
 «I Wish You Would» (удлиненная версия) — 4:17
 «A Certain Girl» (альтернативная версия) — 2:21
 «Got to Hurry» — 2:36
 «Sweet Music» — 2:29
 «Heart Full Of Soul» (версия на ситаре) — 1:55
 «Steeled Blues» — 2:38
 «Paff Bumm» (немецкий релиз) — 2:27
 «Questa Volta» — 2:34
 «Paff Bumm» (итальянский релиз) — 2:37

Участники записи 
 Эрик Клэптон — соло-гитара (на всех треках, кроме указанных ниже)
 Джефф Бек — соло-гитара на «I’m Not Talking», «I Ain’t Done Wrong», and «My Girl Sloopy»
 Крис Дрейя — ритм-гитара
 Джим Маккарти — ударные, бэк-вокал
 Кит Релф — основной вокал, губная гармошка
 Пол Самвелл-Смит — бас-гитара, бэк-вокал
 Brian Auger — клавесин (на «For Your Love»)

Примечания 

Дебютные альбомы 1965 года
Альбомы Epic Records
Альбомы The Yardbirds
Альбомы, записанные на IBC Studios